Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 707 dans le monde.

 Route nationale 707 en France
 Route régionale 707 au Maroc